Il singolare del torneo di tennis Odlum Brown Vancouver Open 2009, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Marcos Baghdatis che ha battuto in finale Xavier Malisse 6–4, 6–4.

Dudi Sela era il detentore del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Teste di serie

  Rajeev Ram (primo turno)
  Michael Berrer (primo turno)
  Marcos Baghdatis (campione)
  Harel Levy (primo turno)

 Ryan Sweeting (secondo turno)
 Kevin Anderson (primo turno)
 Marco Chiudinelli (secondo turno)
 Marinko Matosevic (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Odlum Brown Vancouver Open 2009